Daniel King (ur. 1963) – angielski szachista
 Daniel King, Danny King (ur. 1986) – angielski żużlowiec